Олава () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Олава, в Нижнесилезском воеводстве Польши. Имеет две платформы и три пути.

Станция, расположенная на международной железнодорожной линии Киев — Краков — Ополе — Бжег — Вроцлав — Дрезден, была построена в 1842 году, когда город Олава () был в составе Королевства Пруссия.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl  
 Фотографии в базе fotopolska.eu

Железнодорожные станции в Нижнесилезском воеводстве
Железнодорожные станции, открытые в 1842 году
Олава